

Sciences et techniques

Informatique 
 Meson est un système de construction logicielle, écrit en Python sous licence Apache.

Physique 
En physique des particules :
 un méson est une particule composite, composée d'un nombre pair de quarks et d'antiquarks ;
 en fonction des quarks qui les composent, on distingue les mésons η (ou êta), θ (ou thêta), π (ou pi), ρ (ou rho), Y (ou upsilon), φ (ou phi), ω (ou oméga), B, D, J/Ψ et T (encore hypothétique) ;
 on distingue les mésons scalaires (de spin 0 et de parité paire), les mésons pseudoscalaires (spin 0, impairs), les mésons vecteurs (spin 1, impairs) et les  (spin 1, pairs) ;
 méson µ (ou méson mu) est un ancien nom du muon, une particule élémentaire qui a d'abord été prise pour un méson mais qui n'en est pas un.

Culture et société 
 La riña en el Mesón del Gallo (« Dispute dans l'Auberge du Coq » ou « La Rixe à l'auberge ») est un tableau de Francisco de Goya, peint en 1777.

Patronyme 

 Ángel Mesón Miguel (1950-), un homme politique espagnol, membre de Podemos ;
 Anne Meson ou Meson-Poliakoff (1975-), une chanteuse, animatrice de télévision et actrice française ;
 María Carlota Merchán Mesón (1973-), une femme politique espagnole, membre du PSOE ;
 Santiago Mesón (1968-), un joueur de rugby argentin.